Ма́лая Терно́вка () — река на Украине, протекает по Харьковской области (Лозовский район) и Днепропетровской области (Юрьевский и Павлоградский районы). Впадает в Самару (приток Днепра). Длина реки — 55 км. Площадь водосборного бассейна — 738 км². Уклон — 0,90 м/км.

Течение 
Берёт начало в Лозовском районе в селе Новая Ивановка, течёт на юго-запад. У Кондратовки слева принимает крупнейший приток — реку Литовщина (15 км). Впадает в Самару западнее села Вербки, по правому берегу на её 112-м километре. Напротив устья, в лесном массиве, расположен санаторий Солнечный (ранее пионерлагерь).

Населённые пункты 
По порядку от истока к устью:
 Лозовский район: Новая Ивановка, Алексеевка, Николаевка, Марьевка;
 Юрьевский район: Кондратовка, Варламовка, Катериновка, Жемчужное, Бразолово, Юрьевка, Весёлая Горка, Призовое, Долина, Вербоватовка, Нижнянка;
 Павлоградский район: Морозовское.

Примечания 

Притоки Самары (приток Днепра)
Реки Лозовского района
Реки Юрьевского района
Реки Павлоградского района (Днепропетровская область)